Los neornitisquios (Neornithischia, "nuevos ornitisquios") son un suborden de dinosaurios ornitisquios que vivieron desde el Jurásico inferior hasta el Cretácico superior. Este suborden constituye el grupo hermano de los Thyreophora dentro del clado Genasauria. Los neornitisquios se distinguen por tener una gruesa capa de esmalte en la parte interior de sus dientes inferiores. Los dientes se desgastaban de manera irregular al masticar y desarrollaban crestas afiladas que le permitían a los neornitisquios alimentarse de plantas más duras que otros dinosaurios. Los neornitisquios incluyen a una variedad de formas basales conocidas históricamente como "hipsilofodóntidos", incluyendo a los Parksosauridae; adicionalmente, abarca formas más avanzadas clasificadas en los grupos Marginocephalia y Ornithopoda. El primero incluye a los clados Pachycephalosauria y Ceratopsia, mientras que el último incluye a Hypsilophodon y a los más avanzados Iguanodontia.

Clasificación
Neornithischia fue nombrado originalmente por Cooper en 1985 y fue definido como "todos los genasaurios más cercanamente relacionados con Parasaurolophus walkeri Parks, 1922, que a Ankylosaurus magniventris Brown, 1908 o Stegosaurus stenops Marsh, 1877a". El siguiente cladograma sigue un análisis de 2011 de los paleontólogos Richard J. Butler, Jin Liyong, Chen Jun y Pascal Godefroit.

Un estudio realizado por Matthew G. Baron, David B. Norman y Paul M. Barrett encontró que el taxón del Jurásico Inferior Lesothosaurus diagnosticus del sur de África es el miembro más basal conocido de Neornithischia – una posición anteriormente ocupada por Stormbergia dangershoeki (un taxón considerado por estos autores como una forma adulta de Lesothosaurus y por lo tanto un sinónimo más moderno subjetivo de este). Sin embargo, Baron et al. establecieron que este resultado solo tiene un apoyo débil y que se necesitarán de más estudios en el futuro para resolver la clasificación de la base del árbol evolutivo de los ornitisquios.

El cladograma mostrado a continuación sigue el análisis de Boyd (2016) sobre las relaciones de los ornitisquios.

Referencias

Enlaces externos 

Ficha del suborden en TaxonSearch.org.

Ornithischia